L’anthropophilie ou la synanthropie, est un phénomène écologique décrivant un type particulier d'interaction durable liant certains animaux non domestiques ou de plantes spécifiquement avec des humains à proximité desquels ils vivent.
En parasitologie, l’anthropophilie est la préférence d'un parasite à parasiter un humain plutôt qu'un autre animal.